Șura se poate referi la:

Șura Mică - comună din județul Sibiu
Șura Mare - comună din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume

Peștera Șura Mare, situată pe raza Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina

Vezi și 
 Șuri, sat în raionul Drochia, Republica Moldova
 Șurii Noi, sat în raionul Drochia, Republica Moldova
 Șureli, sat în raionul Drochia, Republica Moldova
 Șurina, Bacău
 Munții Șureanu

 Șuricaru, Vâlcea

Toponime românești